Алекса́ндр Серге́евич Горо́хов (31 июля 1939 — 12 мая 2004) — советский кинодраматург, писатель, член Союза кинематографистов СССР.

Биография 
Прежде чем стать сценаристом и писателем, Александр работал портовым докером, токарем, слесарем, инженером-конструктором, дворником…

В 1961 году Александр поступил на сценарный факультет в институт кинематографии, чем и предопределил своё будущее. В 1975 году Александр Горохов победил в конкурсе Госкино и Союза писателей и по его сценарию сняли фильм «Мой друг — человек несерьёзный». Александр стал востребованным сценаристом. Среди самых известных его работ «Давай поженимся», «…И другие официальные лица».

Когда в 1990-е годы кино в России почти не снимали, Александр Сергеевич взялся за перо и стал автором детективов, таких как «Насильник» и «Рождённый убивать».

Похоронен в Москве на Введенском кладбище (2 уч.).

Фильмы

Книги 
 1995 — Козырная карта
 1995 — Фирма «Смерть LTD»
 1995 — Приговорённый к власти
 1996 — Травля
 1996 — Смертельный азарт
 1997 — Насильник
 1997 — Стукач
 1998 — Мне терять нечего
 1998 — Премия за убийцу
 1998 — Раскрутка
 1999 — Рождённый убивать
 2000 — Забытые на обочине
 2002 — Банкир
 2003 — Чёрный пиарщик
 2003 — Бенефис любви. Риэлторша
 2004 — Возвращение к любви

Примечания

Ссылки 
 Фильмография
 Книги А.Горохова на ozon.ru

Сценаристы СССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Выпускники ВГИКа
Русские писатели XX века
Драматурги СССР
Похороненные на Введенском кладбище